Carvalhal (Abrantes), een plaats in de Portugese gemeente Abrantes
Carvalhal (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
Carvalhal (Bombarral), een plaats in de Portugese gemeente Bombarral
Carvalhal (Grândola), een plaats in de Portugese gemeente Grândola
Carvalhal (Mêda), een plaats in de Portugese gemeente Meda
Carvalhal (Sertã), een plaats in de Portugese gemeente Sertã